Бедный Генрих:
  (XIII век) — стихотворная повесть Гартмана фон Ауэ.
  (1895) — опера Ханса Пфитцнера.
  (1903) — пьеса Герхарда Гауптмана.
 «Бедный Генрих» (1934) — роман Юрия Германа.
 4 пфеннига (Веймарская республика) (Германия) — монета, прозванная в народе «Бедный Генрих».